И́мре Ша́тори (; 7 марта 1937, Будапешт, Венгрия — 30 ноября 2010, там же) — венгерский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Риме (1960).

Биография 

В сезоне 1958/1959 стал чемпионом Венгрии в составе клуба «Чепель» (Будапешт). Всего в национальном первенстве провёл 134 матча, забив 22 гола. В составе олимпийской сборной Венгрии завоевал бронзовую медаль на летних Играх в Риме (1960).

Ссылки 

Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon. Budapest: Datus. 2000.

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки ФК «Чепель»
Игроки ФК «Татабанья»